Die NB I. Szabó László csoport 2016/17 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Der Titelverteidiger Aquaprofit NTSK wurde zum neunten Mal in Folge Meister. Aus der NB I/B. waren Lila Futó-Hóbagoly und DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság aufgestiegen. Während DVTK nicht nur den Klassenerhalt erreichte, sondern sogar auf Anhieb den zweiten Platz belegte, musste Lila Futó-Hóbagoly zusammen mit Zalaegerszegi Csuti Antal - Hydrocomp Sport Klub direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2016/17.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 30. Oktober, 13. und 27. November, 11. Dezember 2016, 29. Januar, 12. Februar, 12. März sowie 8. und 9. April 2017. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Budapest ausgetragen, die vorherigen Runden dezentral bei den beteiligten Vereinen.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2016
Schachveranstaltung 2017